Amerikai Egyesült Államok
Benton City (Missouri)
Benton City (Texas)
Benton City (Washington)